Stor-Ysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Ysjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (53,5 ha)
Stor-Ysjön (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (25,8 ha)

Se även
Ysjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn